Étienne Crépon, né en 1968, est un ingénieur français. Il est à la tête de la Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages entre 2008 et 2014. En juillet de cette même année, il prend la présidence du Centre scientifique et technique du bâtiment.

Biographie 

Étienne Crépon est ingénieur de l'École polytechnique depuis 1990 ; il est également ingénieur des ponts, des eaux et des forêts. Il commence sa carrière au sein du Ministère du Logement en 1993. En 1995, il est Directeur du Développement à l'EPA de Saint-Quentin-en-Yvelines, jusqu'en 2001. Il devient ensuite directeur adjoint de la DDE des Hauts-de-Seine, puis il intègre les différents cabinets ministériels de Gilles de Robien entre juillet 2002 et avril 2007.

Attaché au Ministère du Logement, il travaille en connexion avec le Ministère de l'Écologie du fait de la double tutelle du service qu'il dirige à partir de 2008, la Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages (DHUP). Il est membre du conseil d'administration de plusieurs agences publiques françaises, comme l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) et la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) depuis 2009 ou l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) depuis 2013.

En juillet 2014, il quitte la DHUP pour prendre la tête du Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), où il remplace Bertrand Delcambre, en partance pour le Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD). Il laisse sa place à la DHUP à Laurent Girometti.

Travaux 
Au sein de la DHUP, il mène les travaux devant mener aux décrets d'application de la loi Grenelle II pour ce qui concerne la performance énergétique des bâtiments. Par une lettre de mission du 22 septembre 2010, il charge Philippe Pelletier, alors président du Plan Bâtiment Durable, de consulter les acteurs du secteur en vue de la rédaction du décret d'application de l'article 3 de cette loi, pour la rénovation du parc tertiaire. On lui doit également de nombreux travaux ayant trait à la qualité environnementale des constructions, comme les textes sur le label « bâtiment biosourcé » de 2012.

Parmi les missions qui l'attendent au sein du Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), il va devoir répondre aux attaques de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST), qui regrette notamment que les procédures et examens du CSTB pour la certification et l'agrément de produits de construction soient . L'accusation porte également sur le moteur de calcul réglementaire de la RT2012 qui n'est pas suffisamment souple pour pouvoir intégrer des produits innovants dans la vérification réglementaire d'une conception de bâtiment.

Notes et références

Bibliographie 

 .

Liens externes 
 

Naissance en 1968
Ingénieur français
Élève de l'École polytechnique
Ingénieur du corps des ponts et chaussées
Saint-Quentin-en-Yvelines
Officier de l'ordre national du Mérite